Ishii è un cognome giapponese.

Persone 
 Gakuryū Ishii – regista giapponese
 Hiroshi Ishii – ex nuotatore giapponese
 Ishii Kikujirō – diplomatico giapponese
 Kan Ishii – compositore giapponese
 Katsuhito Ishii – regista giapponese
 Kazuhisa Ishii – giocatore di baseball giapponese
 Kazuyoshi Ishii – karateka giapponese
 Ken Ishii – DJ e musicista giapponese
 Koichi Ishii – designer di videogiochi
 Kōji Ishii – doppiatore giapponese
 Maki Ishii – compositore giapponese
 Masatada Ishii – ex calciatore giapponese
 Satoshi Ishii – judoka giapponese
 Shigemi Ishii – ex giocatore di calcio giapponese
 Shirō Ishii – medico, microbiologo e generale giapponese
 Shohachi Ishii – lottatore giapponese
 Sōjirō Ishii – ex calciatore giapponese
 Takashi Ishii –  regista, sceneggiatore e fumettista giapponese
 Takeo Ishii – cantante giapponese
 Takuro Ishii – giocatore di baseball giapponese
 Teruo Ishii – regista e sceneggiatore giapponese
 Tomohiro Ishii – wrestler giapponese
 Toshiya Ishii – ex calciatore giapponese
 Vânia Ishii – judoka giapponese naturalizzata brasiliana
 Yasushi Ishii – musicista giapponese
 Yoshinobu Ishii – ex calciatore giapponese
 Yuki Ishii – pallavolista giapponese

Altro 
 Ishii – cittadina giapponese
 8167 Ishii – asteroide della fascia principale

Note